Висенте Ломбардо Толедано има више значења:

 Висенте Ломбардо Толедано
 Висенте Ломбардо Толедано (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Висенте Ломбардо Толедано (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Висенте Ломбардо Толедано, Лас Виборас (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Висенте Ломбардо Толедано (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Висенте Ломбардо Толедано (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику